

Guerra 
 Checkpoint Charlie – posto di blocco sul confine del Muro di Berlino
 Classe Charlie – nome in codice NATO dei sottomarini nucleari equipaggiati con missili antinave (SSGN) Progetto 670 Skat, di sviluppo e costruzione sovietica
 Charlie – C in alfabeto fonetico della NATO e alfabeto fonetico della Royal Navy

Musica 
 Charlie – gruppo musicale rock britannico
 Charlie – cantante italiano
 Charlie – cantante ungherese
 Charlie – album dei Melt-Banana del 1998
 Charlie – canzone dei Red Hot Chili Peppers dall'album Stadium Arcadium del 2006
 Charlie − canzone dei Chumbawamba dell'album The Boy Bands Have Won del 2008
 Charlie − canzone dei Lana Scolaro
 Charlie – album di Charlie Puth del 2022

Onomastica 
 Charlie – diminutivo inglese del nome Carlo

Personaggi immaginari 
 Charlie – personaggio del film Charlie - Anche i cani vanno in paradiso e della serie animata Anche i cani vanno in paradiso
 Charlie – personaggio di Charlie's Angels
 Charlie – personaggio di Street Fighter
 Charlie Dog – personaggio dei Looney Tunes

Persone 
 Stephen Charlie – criminale canadese
 Charlie (attrice pornografica)

Pagine correlate 
 Charley
 Charles